Karel van Mander (I) (1548-1606), Vlaams kunstschilder en schrijver van het Schilder-boeck
Karel van Mander (II) (1579-1623), Delfts tapijtwever
Karel van Mander (III) (1609-1670), Deens kunstschilder
Karel van Manderprijs, een onderscheiding voor een kunsthistorische publicatie